stil
Stil (glazbeni sastav), glazbeni sastav iz Splita
 Stil, napitak
ST!llness